Widnica – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk na wyżynie Miechowskiej
 Widnica – potok w województwie dolnośląskim
 Widnica – przysiółek wsi Pstroszyce Drugie w województwie małopolskim
 Widnica – wzgórze na Pogórzu Bocheńskim